Bola de neve é uma bola feita compactando-se a neve. Também pode ser:

  Igreja Bola de Neve, uma igreja fundada no Brasil
 The Pied Piper, filme (1942) com Roddy McDowall, traduzido em Portugal como Bola de Neve
  Bola de Neve (Os Simpsons), nome de vários gatos de estimação da série

Desambiguações de artes